Příjmení Bělík nosí více významných osobností:

 Adéla Bělíková (1910–???) – česká a československá politička a poslankyně Prozatímního Národního shromáždění 
 Martin Bělík (* 1967) – československý basketbalista a dvojnásobný vicemistr Československa
 Vladimír Bělík (1904–???) – český fotbalista, brankář, reprezentant Československa
 Vratislav Bělík (1900–1988) – český národopisný spisovatel